Intensive Care är ett rockalbum av Robbie Williams. Albumet kom ut år 2005.

Låtlista 
 Ghost
 Tripping
 Making me Pure
 Spread your wings
 Adversting Space
 Please don't die
 Your gay friend
 Sin Sin Sin
 Random acts of kindness
 The trouble with me
 A place to crash
 King of bloke and bird

Album av Robbie Williams
Musikalbum 2005
Album certifierade platina av IFPI Sverige